SCJ ist das Kürzel zweier Ordensgemeinschaften:

 Congrégation du Sacré-Cœur 
 Dehonianer (Congregatio Sacerdotum a sacro Corde Jesu)

Daneben erscheint s.c.J. zuweilen in Briefen als Abkürzung für 
 sub conditione Jacobi

SCJ